

Codici 
BUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bokondini (Indonesia)

Persone

Bui 
Barbara Bui – stilista francese
Brigitta Bui o Brigitta Bulgari, pseudonimo di Brigitta Kocsis – disc jockey, modella e attrice pornografica ungherese
Gianni Bui – calciatore ed allenatore di calcio italiano
Idrio Bui – ex ciclista su strada italiano
Kim Bui – ginnasta tedesca
Trentino Bui – calciatore italiano

Bùi 
 Bùi Quang Huy – calciatore vietnamita
 Bùi Tường Phong – informatico vietnamita

Cognomi composti 
 Bùi Thị Thu Thảo – lunghista vietnamita

Pagine correlate 
Bùi Tiến Dũng